Attica de Vest () este o prefectură greacă. Reședința sa este Elefsina. Face parte din periferia Attica și ocupă vestul aglomerației Atena.

Municipalități și comunități 

Attica de Vest